Claus se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Friedrich Wilhelm Claus
 Karl Ernst Claus